Лидия Худат гызы Расулова  (4 декабря 1941, Баку, Азербайджанская ССР, СССР — 5 февраля 2012, Баку, Азербайджан) — азербайджанский государственный деятель, министр образования Азербайджана (1993—1997).

Биография 

Лидия Расулова родилась 4 декабря 1941 года, в г. Баку, Азербайджанская ССР. По национальности — лезгинка. В 1965 г. окончила Азербайджанский педагогический институт языков имени Мирзы Фатали Ахундова.

 1958—1962 гг. — в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку,
 1962—1981 гг. — на различных должностях в молодёжных организациях, партийных и советских органах,
 1981—1988 гг. — председатель Совета профессиональных союзов Азербайджанской ССР,
 1988—1992 гг. — министр социального обеспечения Азербайджанской ССР,
 1992—1993 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по науке и технике,
 1993—1997 гг. — министр образования Азербайджанской Республики.

С 1997 г. — на педагогической работе в системе высшей школы Азербайджана.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Нагорно-Карабахской АО, член комиссии по международным делам Совета национальностей. Депутат Верховного совета Азербайджанской ССР 9-го и 10-го созыва, член комиссии по вопросам народного просвещения и науки.

Награды и звания 
 Награждена орденами «Шохрат» (1997) и Октябрьской Революции (1980).

Примечания

Источники 
 http://lezgi-yar.ru/news/skonchalas_byvshij_ministr_obrazovanija_azerbajdzhana_lidija_rasulova/2012-02-07-632
 https://web.archive.org/web/20120210222819/http://ru.apa.az/news_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81__214571.html

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Министры образования Азербайджана
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Нагорно-Карабахской АО
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены комиссий Совета Национальностей